«Восемь знамён» () — маньчжурский принцип административного деления, совмещающий военные и гражданские элементы, неотъемлемая часть государственности в Цинской империи.

История 
Основатель маньчжурского государства Нурхаци в конце XVI — начале XVII века реформировал маньчжурские вооружённые силы. Согласно установленному им порядку, боевая часть из 300 воинов называлась ниру, пять ниру составляли чалэ (1 500 человек), пять чалэ составляли гуса (7 500 человек), два гуса составляли ци, «знамя» (15 000 человек), и поначалу воинов у маньчжуров набралось на четыре «знамени». Чтобы можно их было отличать на расстоянии, каждому «знамени» был присвоен свой стяг: жёлтый, красный, синий и белый. «Знамённая» система строилась на соединении в одной организации военного и гражданского начал, ибо ниру была одновременно и административной единицей, а солдаты составляли примерно треть её населения; главы родов и поселений становились начальниками ниру. В этих четырёх «знамёнах» числились только чистокровные маньчжуры и подчинённые им чжурчжэни, эти войска были преимущественно кавалерийскими.

В 1615 году были созданы ещё четыре новых корпуса, которые получили знамёна тех же цветов, что и первоначальные, но с каймой по краям: у красного знамени кайма была белой, у остальных — красной. С той поры маньчжурские войска  (ба ци), это была закалённая в боях, хорошо вооружённая дисциплинированная армия, всегда готовая к выступлению.

По мере расширения маньчжурского государства на земли, населённые монголами и китайцами, в дополнение к маньчжурским корпусам с 1622 года начали создаваться монгольские, а с 1631 года — китайские «знамёна». В 1635 году в армии насчитывалось восемь монгольских, а с 1642 года — столько же китайских «знамён». С 1634 года Абахай ввёл в армии деление по родам войск: конница, пехота, артиллерия, охранные части и т. д., причём воины артиллерийского корпуса (хоциин) набирались из монголов и маньчжуров.

После завершения завоевания Китая маньчжуры больше не могли удовлетворять нужды «знамённых» за счёт трофеев, поэтому была стандартизирована система рангов и установлены нормы выплаты жалованья. «Восемь знамён» стали наследственной военной кастой. Примерно половина «знамённых» войск была дислоцирована в столице, остальные были размещены в восемнадцати гарнизонах по всей стране.

За время мирной жизни произошло падение качества «знамённых» войск, и в XIX веке во время Опиумных войн и восстания тайпинов они оказались уже практически небоеспособными. После установления Китайской республики все члены «знамён», независимо от их реальной этнической принадлежности, считались маньчжурами.

Войска зелёного знамени 

Во время завоевания Китая маньчжурами на сторону империи Цин перешло много китайских войск. Номинально они были объединены в «войска зелёного знамени» (), не входившие в Восьмизнаменные войска. Эти части располагались по всей стране мелкими гарнизонами (обычно численностью не больше тысячи человек), боеспособность их колебалась в зависимости от политической ситуации в стране. К концу правления под девизом «Даогуан» (1820—1850) Зеленознаменные войска стали единственной боеспособной армией в стране.

Структура «знамён» 
Низшей единицей «знамени» была ниру (, условно — рота), состоявшая из 300 человек. Пять ниру составляли чалэ (, условно — батальон), пять чалэ составляли гуса (условно — бригада).

В качестве тактической единицы знаменные корпуса не использовались, как минимум, с правления Нурхаци (1616—1626). Тактические единицы формировались на временной основе путём сведения в отряды определенного количества воинов из каждой ниру. Знаменная система сохраняла своё значение исключительно как административная структура маньчжурского народа.

Количество воинов в ниру в реальности отличалось от предписанного — существовали как «половинные ниру» (хондого), так и ниру с заведомо меньшим количеством воинов. Так, знаменитая Орос ниру («Русская рота» из пленных и перебежчиков 1652—1689 годов) насчитывала вначале всего несколько десятков воинов, а сложность административного учета на местах привела к тому, что к началу XIX в. численность военнообязанных в ниру снизилась в среднем с 300 до 90 человек.

В действующую армию по приказу императора набирались воины определенных частей — например, воины авангардных частей, воины артиллерийского корпуса, воины отважной конницы и т. д. в равных количествах от каждой ниру. Временный характер создаваемых частей и соединений, нормальный для феодальной армии, оказался непригоден для возросших требований Нового Времени, что и стало причиной быстрой деградации Восьмизнаменных войск.

Список «знамён»

Источники 
 Кузнецов В. С. Нурхаци. — Новосибирск: издательство «Наука» (Сибирское отделение), 1985.
 Непомнин О. Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века . — : Восточная литература, 2005. — ISBN 5-02-018400-4.
 Волынец А. «Ничего не может быть презреннее китайской военной силы». Армия цинского Китая накануне Первой опиумной войны 

Империя Цин
Военная история Китая